Stogovci (Apače), een plaats in de Sloveense gemeente Apače
 Stogovci (Majšperk), een plaats in de Sloveense gemeente Majšperk